Gemma (zkráceně: α CrB) je zákrytová proměnná hvězda typu Algol v souhvězdí Severní koruny. Její jméno v latině znamená drahokam.

Hvězda je někdy taky nazývána Alphekka či Alphecca, což arabsky znamená jasná na míse.V Arábii hvězdy souhvězdí označovali mísu. Hvězda je vzdálena od Země 75 světelných let a má dvě složky o spektrálních třídách A0V + G5V. Gemma je zákrytová proměnná hvězda typu Algol. Její jasnost se mění v periodě 17,36 dne mezi +2,16 mag až +2,30 mag, což je pouhým okem sotva postřehnutelné.

Gemma mimo jiné patří k proudu hvězd Ursa Major, má podobný vlastní pohyb jako část hvězd souhvězdí Velké medvědice a je s nimi vývojově příbuzná.

Hlavní složka dvojhvězdy je bílá hvězda hlavní posloupnosti, její svítivost je 60krát větší než svítivost Slunce. Povrchová teplota hvězdy je přibližně 9500 Kelvinů a dle novějších výzkumů je její průměr je 2,8 větší než průměr Slunce.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Corona Borealis, the Northern Crown
  ALPHECCA or GEMMA

Dvojhvězdy
Proměnné hvězdy
Hvězdy v souhvězdí Severní koruny
Objekty v Bayerově katalogu
Objekty ve Flamsteedově katalogu
Hvězdy hlavní posloupnosti třídy A
Žlutí trpaslíci
Objekty v katalogu Henryho Drapera